Mazères ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Mazères (Ariège) im Département Ariège
Mazères (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
Mazères-de-Neste im Département Hautes-Pyrénées
Mazères-Lezons im Département Pyrénées-Atlantiques
Mazères-sur-Salat im Département Haute-Garonne